Mullsjö (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Mullsjö (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.
 Mullsjö (Nordmaling), een plaats in de Zweedse gemeente Nordmaling